James Watson
James Watson (1750–1806) amerikai szenátor New York államból
James D. Watson (1928) amerikai molekuláris biológus, a DNS kettősspirál-szerkezetének társfelfedezője
James Watson (1970) brit filmszínész

hasonló néven
James Eli Watson (1864–1948) amerikai szenátor Indiana államból
James Watson Gerard (1867–1951) amerikai politikus, diplomata